Kocierz – szczyt w Beskidzie Małym
 Kocierz – szczyt w Karkonoszach
 Kocierz – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty
 Kocierz – wzniesienie nad rzeką Regą na Równinie Gryfickiej 
 Kocierz –  gromada w powiecie żywieckim z siedzibą we wsi Kocierz Moszczanicki

 Zobacz też
 Kocierz Moszczanicki – wieś w woj. śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Łękawica
 Kocierz Rychwałdzki – wieś w woj. śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Łękawica
 Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny, Kocierzowy